

Noordeinde, hameau de la commune de Breukelen, province d'Utrecht
 Noordeinde, hameau de la commune de Goes, Zélande
 Noordeinde, village de la commune de Graft-De Rijp, Hollande-Septentrionale
 Noordeinde, hameau de la commune de Lansingerland, Hollande-Méridionale
 Noordeinde, village de la commune de Nieuwkoop, Hollande-Méridionale
 Noordeinde, anciennement Kampernieuwstad, village de la commune d'Oldebroek, Gueldre
 Noordeinde, hameau de la commune d'Oostzaan, Hollande-Septentrionale
 Noordeinde, hameau de la commune de Waddinxveen, Hollande-Méridionale
 Noordeinde, hameau de la commune de Zaanstad, Hollande-Septentrionale
 Palais Noordeinde, palais royal néerlandais, situé à La Haye